Фене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Фене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Фене () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.